У́лица Борцо́в Револю́ции — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 

 Улица Борцов Революции — улица в Иркутске
 Улица Борцов Революции — улица в селе Левокумское Левокумского района Ставропольского края
 Улица Борцов Революции — улица в Минусинске Красноярского края
 Улица Борцов Революции — улица в Нижнем Тагиле Свердловской области
 Улица Борцов Революции — улица в Перми

Украина 

 Улица Борцов Революции — улица в Донецке
 Улица Борцов Революции — прежнее название улицы Гетмана Мазепы в Сумах

См. также 

 Улица Революции
 Улица Борцов Октября — улица в Тюмени
 Площадь Борцов Революции